Clover (criatura)
Clover (mangá)
Clover (Totally Spies)

Localidades

Clover (Carolina do Sul)

Desambiguação